Toynbee ist der Familienname folgender Personen

 Arnold Toynbee (1852–1883), britischer Volkswirtschaftler und Sozialreformer
 Arnold J. Toynbee (1889–1975), britischer Geschichtsphilosoph, Neffe von Arnold Toynbee
 Harry Valpy Toynbee (1861–1941), Leiter der Charity Organisation Society, Sohn von Joseph Toynbee und Vater von Arnold J. Toynbee (1889–1975)
 Jocelyn Toynbee (1897–1985), englische Archäologin
 Joseph Toynbee (1815–1866), britischer Arzt, Mitbegründer der modernen Hals-Nasen-Ohrenheilkunde, Vater von Arnold Toynbee
 Paget Toynbee (1855–1932), englischer Romanist
 Philip Toynbee (1916–1981), britischer Schriftsteller, Sohn von Arnold Joseph Toynbee
 Polly Toynbee (* 1946), britische Journalistin, Tochter bzw. Enkelin von Philip Toynbee und Arnold Joseph Toynbee

Siehe auch:
 The Toynbee Convector, Kurzgeschichte von Ray Bradbury, inspiriert von Arnold Joseph Toynbees Geschichtsphilosophie
 Toynbee-Gletscher, Gletscher auf der Alexander-I.-Insel, Antarktis
 Toynbee Hall, ein frühes Projekt der Settlement-Bewegung in London, benannt nach Arnold Toynbee
 Toynbee tiles, Fliesen mit mysteriöser Aufschrift, die von Unbekannten auf Gehwegen in verschiedenen amerikanischen Städten angebracht wurden
 Mortimer Toynbee ("Toad"), eine Figur aus dem Comic X-Men